ČBA je zkratka, která může označovat:
 Česká bankovní asociace
Česká barmanská asociace
 Česká baseballová asociace
 Česká bonsajová asociace
 Česká bowlingová asociace